Nanfeng bezeichnet:

 Nanfeng (南丰县), Kreis der bezirksfreien Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Nanfeng (Dancheng) (南丰镇), Großgemeinde des Kreises Dancheng in der bezirksfreien Stadt Zhouhou in der chinesischen Provinz Henan
 Nanfeng (Danzhou) (南丰镇), Großgemeinde der bezirksfreien Stadt Danzhou in der chinesischen Provinz Hainan
 Nanfeng (Fengkai) (南丰镇), Großgemeinde des Kreises Fengkai in der bezirksfreien Stadt Zhaoqing in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nanfeng (Guanghan) (南丰镇), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Guanghan in der bezirksfreien Stadt Deyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nanfeng (Langxi) (南丰镇), Großgemeinde des Kreises Langxi in der bezirksfreien Stadt Xuancheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Nanfeng (Zhangjiagang) (南丰镇), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Zhangjiagang in der bezirksfreien Stadt Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu

 Nanfeng (Minle) (南丰乡), Gemeinde des Kreises Minle in der bezirksfreien Stadt Zhangye in der chinesischen Provinz Gansu